NGC 3292-1, een lensvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Sextant
NGC 3292-2, een lensvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Sextant